Joseph Feinhals bzw. Josef Feinhals ist der Name folgender Personen:

* Josef Feinhals (Unternehmer) (Pseudonym Collofino; 1867–1947), deutscher Fabrikant, Mäzen und Autor
 Joseph Feinhals (Gewerkschafter) (1871–1953), deutscher Gewerkschafter